Чжан Цзоцзи́ (, р.1961) — тайваньский кинорежиссёр, лауреат престижных кинопремий.

Биография 
Родился в 1961 году в Цзяи. Сначала в 1982 году поступил в университет Св. Иоанна и учился на электроинженера, но после службы в армии изменил планы, и в 1987 году поступил в Университет китайской культуры, где учился на кинооператора.

Фильмография

Режиссёр

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Тайваня